Александр Голенищев-Кутузов: Голенищев-Кутузов, Александр Вадимович (род. 1959) — советский и российский радиофизик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Голенищев-Кутузов, Александр Васильевич (1846—1897) — генерал-майор, гофмаршал.